Cyberpunk steht für:

 Cyberpunk, ein Subgenre der Science-Fiction
 Cyberpunk, Titel der für das Genre namengebenden Kurzgeschichte von Bruce Bethke (1983)
 Synonym für Hacker, siehe Hacker (Computersicherheit)
 Cyberpunk 2020, ein Rollenspiel
 Cyberpunk (Rollenspiel), ein Ergänzungsband für das Rollenspielsystem GURPS
 Cyberpunk (Album), Konzeptalbum von Billy Idol
 Cyberpunk 2077, ein Action-Rollenspiel des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt RED
 Cyberpunk: Edgerunners, polnisch-japanische Anime-Serie

Siehe auch:
 Cypherpunk